Jan van Breda Kolff (voetballer) (1894-1976), Nederlandse voetballer, jongste debutant ooit in het Nederlands elftal
 Jan van Breda Kolff (basketballer) (1951), Amerikaanse basketballer, kleinzoon van de Nederlandse voetballer Jan van Breda Kolff